Die Nigeria Professional Football League 2022/23 ist die 52. Saison der höchsten nigerianischen Spielklasse im Fußball. Die Saison startete am 8. Januar 2023 und soll am 14. Mai 2023 beendet sein. Titelverteidiger ist der Rivers United FC.

Gruppe A

Mannschaften

Tabelle 
Stand: 10. März 2023

|}

Gruppe B

Mannschaften

Tabelle 
Stand: 10. März 2023

|}

Weblinks 
 Nigeria Professional Football League 2022/23 in der Datenbank der Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation
 Nigeria Professional Football League 2022/23 in der Datenbank von soccerway.com

2022 23
Fußballsaison 2022/23